New Chicago ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Deming (New Mexico), (auch New Chicago), eine Stadt im US-Bundesstaat New Mexico im Luna County und Sitz der County-Verwaltung (County Seat) des Luna County
 New Chicago (Indiana)
 New Chicago (Kalifornien)
 New Chicago (Montana)
 New Chicago (Ohio)

Siehe auch:
 Chicago (Begriffsklärung)